Kevin Sussman – attore statunitense
 19450 Sussman – asteroide della fascia principale